Ганс Ви́рхов (; 10 сентября 1852, Вюрцбург — 10 мая 1940, Берлин) — немецкий врач и преподаватель высшей школы.

Биография 
Сын Рудольфа Вирхова Ганс Вирхов обучался медицине в Берлинском, Боннском, Страсбургском и Вюрцбургском университетах. В 1875 году защитил докторскую диссертацию в Берлине. В 1877—1882 годах работал ассистентом, затем прозектором в Анатомическом институте Вюрцбургского университета, где габилитировался в 1882 году в анатомии. В 1889—1917 годах Ганс вирхов служил экстраординарным профессором анатомии в Берлинском университете имени Фридриха Вильгельма, а в 1917—1922 — почётным профессором. Одновременно в 1886—1920 годах Ганс Вирхов преподавал анатомию в Берлинской высшей школе изобразительных искусств.

В 1887 году Вирхова приняли в Леопольдину. Трижды избирался председателем основанного отцом Берлинского общества антропологии, этнологии и древней истории.

Примечания

Литература 
 Nikolaus Muschong: Hans Virchow (1852—1940). Leben und Werk. Med. Diss. Bonn 2011. (als Hans Virchow (1852—1940): Leben und Werk eines Anatomen und Anthropologen. V&R Unipress, 2013, ISBN 3-8471-0055-6.)
 H. Stieve: Hans Virchow zum Gedenken. In: Anatomischer Anzeiger. Band 92, 1942, S. 297—349.

Ссылки 
 
 Биография

Члены Леопольдины
Преподаватели Берлинского университета
Медики XIX века
Медики XX века
Анатомы Германии